CRIL est un sigle désignant différentes entités.
 L'autoroute A36 au Portugal, dont le sigle CRIL signifie « circular regional interior de Lisboa » en portugais et « ceinture régionale interne de Lisbonne » en français.
 Le Centre de recherche en informatique de Lens (CRIL), un laboratoire de recherche associé à la faculté des sciences Jean-Perrin de Lens.
 La Communauté révolutionnaire indépendantiste limousine (CRIL), une entreprise limousine prônant la confection locale des produits.